Morata ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Morata (* 1992), spanischer Fußballspieler
 Ginés Morata (* 1945), spanischer Entwicklungsbiologe
 Pellegrino Fulvio Morata (1483–1549), italienischer Lehrer und humanistischer Gelehrter (lateinisch: Peregrinus Fulvius Moratus)
 Olympia Fulvia Morata (1526–1555), italienische Dichterin und humanistische Gelehrte
 Ursula Micaela Morata (1628–1703), spanische Nonne, Gründerin des Klosters in Alicante (Spanien)